Николай Александрович Вилков (9 декабря 1918, село Ильинское Заволжского района Ивановской области — 18 августа 1945) — советский военный моряк, старшина первой статьи, Герой Советского Союза.

Биография 
Николай Александрович Вилков родился в семье крестьянина, русский. После школы работал на текстильном комбинате.

C 1935 по 1939 годы учился в Горьковском речном техникуме. После его окончания работал на судах на Волге, Енисее, Ангаре; был помощником капитана парохода «Максим Горький» Восточно-Сибирского речного пароходства. С декабря 1939 года — в военно-морском флоте.

Участник советско-японской войны 1945 года. Боцман плавбазы «Север» (Петропавловская военно-морская база, Тихоокеанский флот) старшина I статьи Вилков 18 августа 1945 года в составе десанта освобождал северокурильский остров Шумшу от японских захватчиков. В бою была отбита контратака противника, уничтожено 8 японских танков. Но когда десантники пошли на штурм высоты 171, то попали под огонь двухамбразурного дзота. Тогда Вилков и матрос Пётр Ильичёв подползли к дзоту и забросали его гранатами. Когда десантники вновь поднялись в атаку, пулемёты заработали снова, и тогда Вилков и Ильичёв закрыли своими телами амбразуры вражеского дзота.

Похоронен на острове Шумшу.

Награды 
 Звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда» присвоено 14 сентября 1945 года посмертно.

Память 

 В городах Нижний Новгород, Иркутск, Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и Наволоки Ивановской области установлены памятники, а в селе Ильинское и на здании Горьковского речного училища — мемориальные доски.
 Мыс Пиннэкль Поант (Башенный) в Авачинской губе переименован в мыс Вилкова.
 Именем Вилкова названы суда Министерства речного флота, капитаном одного из этих судов, рыболовного траулера «Николай Вилков», был Герой Социалистического Труда К. А. Числов, друг и сослуживец Н. А. Вилкова.
 Именем героя названы улицы в городах Владивостоке, Елизово, Иркутске, Советской Гавани и Северо-Курильске, расположенном на соседнем с островом Шумшу острове Парамушир.
 Навечно зачислен в списки воинской части.
 27 ноября 1979 года постановлением бюро Волгоградского горкома ВЛКСМ за большую работу по военно-патриотическому воспитанию подростков Волгоградскому Клубу Юных Моряков с флотилией присвоено имя Героя Советского Союза старшины первой статьи Н. А. Вилкова.
 Бюст Героя установлен на площади Славы в Южно-Сахалинске.
 В честь Н. А. Вилкова был назван пионерский лагерь в Кинешемском районе.
 Мемориальная доска в память о Вилкове установлена Российским военно-историческим обществом на школе № 1 в городе Наволоки, где он учился.
 Большой десантный корабль «Николай Вилков»

См. также 
 Ильичёв, Пётр Иванович

Примечания

Ссылки 
 Солдаты Победы
 Герои Советского Союза — Ивановская область
 Люди Владивостока — Золотые звёзды тихоокеанцев
 Курсант № 1 Николай Вилков
 Вилков Николай — Герой Советского Союза

Участники советско-японской войны (СССР)
Участники советско-японской войны, закрывшие телом амбразуру
Морские пехотинцы СССР и России
Работники речного флота СССР
Похороненные в Сахалинской области